„Локомотив 101“ е български футболен отбор от град София. През сезон 2007/2008 отборът играе във „В“ футболна група. Има развита детско-юношеска школа. Стадионът се намира в квартал Надежда (София). Юношеските отбори са играли срещу Левски, ЦСКА, Славия и много други по-известни отбори.

Промениха и спортната си база като вече теренът им е по-голям, широк и с изкуствена трева.

Софийски футболни отбори
София